Santa Lucia a Piazza d'Armi — chamada apenas de Santa Lucia pela Diocese de Roma, no quartiere Della Vittoria
 Santa Lucia in Selci — no rione Monti; também conhecida como Santa Lucia in Orfea e Santa Lucia in Silice
 Santa Lucia del Gonfalone — no rione Regola
 Santa Lucia alle Botteghe Oscure — demolida; no rione Pigna; também conhecida como Santa Lúcia nas Lojas Escuras, Santa Lucia de Pinea, Santa Lucia delle Pontiche Oscure, Santa Lucia Antica, Santa Lucia de Calcarario e Santa Lucia dei Ginnasi
 Santa Lucia della Tinta — no rione Campo Marzio
 Santa Lucia in Septisolio — demolida; no rione Campitelli
 Santa Maria Maddalena delle Convertite — desaparecida; chamada Santa Lucia della Colonna na Idade MédiaDesambiguações de templos